Denumirea de Prodanovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Prodanovți, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Prodanovți, un sat în comuna Samokov, regiunea Sofia;
 Prodanovți, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.

Vezi și 
 Prodănești (dezambiguizare)